Schreye ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schreye († 1424), deutscher Kaufmann, Ratsherr und Kämmereiherr in Hamburg
 Johann Schreye († vor 1493), Propst des Klosters Harvestehude